Sandoy, een eiland van de Faeröer
Sandøy, een gemeente in de Noorse provincie Møre og Romsdal